Barbate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbate de Franco, ort, Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Barbate (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar